Eurovision Song Contest 1957 var den anden udgave af Eurovision Song Contest. Konkurrencen blev afholdt i Vesttyskland på trods af, at Schweiz havde vundet året før. Reglen om, at vindernationen skulle afholde arrangementet det efterfølgende år, fandtes ikke dengang. Årets vinder blev Corry Brokken fra Holland med sangen "Net als toen".

Ti lande deltog i 1957, hvor Danmark, Østrig og Storbritannien debuterede. I modsætningen til i 1956 var hvert land nu kun repræsenteret af én sang, så der var ti sange i konkurrencen. Desuden blev det i 1957 fastsat, at hver sang højst måtte vare 3½ minut. Italien overholdt dog ikke denne regel, da deres sang varede mere end fem minutter. Desuden blev den korteste sang i Eurovisionens historie fremført i 1957: Det britiske bidrag "All" kun varede 1 minut og 50 sekunder. Sangen opnåede en beskeden syvendeplads, og Storbritannien valgte derfor at holde pause året efter.

Som noget nyt var duoer tilladt i 1957, hvor man året forinden kun havde måttet stille med solister. Det var dog alene Danmark, der benyttede sig af denne mulighed. Den danske sang, "Skibet skal sejle i nat", blev fremført af Birthe Wilke og Gustav Winckler. Det vakte en del opsigt, at de afsluttede deres nummer med et meget langt kys.

Deltagere og resultater

Scoreboard

Noter

Litteratur 
 O'Connor, John Kennedy, 2005: 50 år med Melodi Grand Prix - Eurovision Song Contest. Dansk udgave (oversættelse: Ulla Oxvig). Turbine Forlaget, DR. .

1957
Musik i 1957